Нимой () — фамилия, которая может относиться к:

 Леонард Нимой (1931—2015) — американский актёр, режиссёр и музыкант, наиболее известный по роли Спока в «Звёздном пути».
  — обладатель премии «Эмми» американский актёр озвучивания и сценарист (троюродный брат, троюродный племянник Леонарда Нимоя).
  — американский телережиссёр (сын Леонарда Нимоя).
 Сандра Зобер (также известна как Сэнди Нимой; 1927—2011) — американская художница по костюмам (первая жена Леонарда Нимоя).
  — американская актриса и режиссёр (вторая жена Леонарда Нимоя).

См. также 
 
 Немой